

Nom de famille 

 Llibertat Ródenas Rodriguez (1892-1970) féministe et anarcho-syndicaliste espagnole;
 Clementina Ródenas (1949-), femme politique espagnole.

Toponyme 

 Ródenas, commune d’Espagne, dans la province de Teruel, communauté autonome d'Aragon, comarque de la Sierra de Albarracín.

 Rodenäs, commune allemande de l'arrondissement de Frise-du-Nord, Land de Schleswig-Holstein.